Anomocephaloidea zijn een groep van Therapsida behorend tot de Anomodontia. Het waren herbivoren  met het formaat van een wild zwijn. Ze leefden tijdens het Midden-Perm op het zuidelijke supercontinent Gondwana.

Soorten 
De Anomocephaloidea omvatten twee soorten. Anomocephalus africanus werd in 1999 beschreven op basis van een fossiel uit de Beaufortgroep in de Zuid-Afrika. In 2011 volgde met Tiarajudens eccentricus uit de Rio do Rasto-formatie in Brazilië een tweede soort. Beide soorten leefden ongeveer 260 miljoen jaar geleden in het tijdvak Capitanien.

Kenmerken 
Met een schedellengte van 21 (Anomocephalus) en 22,5 centimeter (Tiarajudens) en een geschatte lichaamslengte van 100 tot 120 centimeter waren de Anomocephaloidea de grootste vroege vormen uit de Anomodontia. De twee soorten delen verschillende gebitskenmerken, waarbij Tiarajudens tevens grote, sabelachtige hoektanden heeft.

Verwantschap 
Anomocephalus werd aanvankelijk geduid als de basaalst bekende vorm uit de Anomodontia. Herbeoordeling van het fossiel en de vondst van Tiarajudens laten later zien dat de Anomocephaloidea een minder basale positie binnen de Anomodontia innemen en deel uit maken van de brede evolutionaire radiatie binnen de Anomodontia in het Midden-Perm, naast de Venyukovioidea, "Dromasauria" en Chainosauria. De verwantschap van de Anomocephaloidea met de andere Anomodontia wordt in onderstaand cladogram weergegeven:

Anomodontia
Perm